Riolobos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ríolobos, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Riolobos (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar